Německé Knínice je historický a dnes již nepoužívaný název následujících obcí:

 Veverské Knínice (okres Brno-venkov)
 Miroslavské Knínice (okres Znojmo)

Související články 
 Knínice

Externí odkazy